Kënga Magjike 2018 kommer att bli den 20:e upplagan av den albanska årliga musikfestivalen Kënga Magjike. Festivalen arrangeras mellan den 5 och 8 december 2018. Festivalen leds av Ardit Gjebrea och sänds från Pallati i Kongreseve i centrala Tirana. Två semifinaler hålls 5 respektive 6 december följt av finalen den 8 december. Festivalen sänds på TV Klan.

Deltagare 
Deltagande artister och bidrag började presenteras vid det livesända TV-programmet "E diela Shqiptare" söndagen 7 oktober 2018. I programmet presenteras omkring 5 bidrag åt gången där de framförs playback. Till detta års deltagare hör bland andra den trefaldige vinnaren av Kënga Magjike, Aurela Gaçe, samt tidigare Festivali i Këngës-vinnaren Kejsi Tola.

Referenser 

2018 i Albanien
Kënga Magjike
Musikåret 2018